Michael Rosing (født 11. november 1968 i Aasiaat) er en grønlandsk politiker, forfatter og turoperatør i Nuuk. Opvokset i Ilullissat, og senere bosat i Nuuk.
Michael Rosing har skrevet manuskript til den grønlandske komediefilm fra 2019 Ukiutoqqami Pilluaritsi (Krudt & Kærlighed).

Politikere fra Grønland